Emiliano Zapata — líder da Revolução Mexicana de 1910
 Movimento zapatista — movimento relacionado a Emiliano Zapata
 Neozapatismo — filosofia e prática política empregada pelo Exército Zapatista de Libertação Nacional do México 
 Exército Zapatista de Libertação Nacional — grupo guerrilheiro do final do século XX

Desambiguações de história